Valerij Borisovič Harlamov (), ruski hokejist, * 14. januar 1948, Moskva, † 27. avgust 1981, Moskva.

Harlamov je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub CSKA Moskva, s katerim je osvojil enajst ligaških naslovov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati in srebrno medaljo, in enajstih Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil osem zlatih, dve srebrni in eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je dosegel 195 golov, s čimer je tretji strelec sovjetske reprezentance vseh časov. Pogosto sta z njim v napadalni liniji igrala še Boris Mihajlov (desno krilo) in Vladimir Petrov (center), skupaj so tvorili enega najboljših napadov vseh časov. Umrl je v prometni nesreči leta 1981.

Pregled hokejske kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
| 15
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 42
| 37
| 12
| 49
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 6
| 7
| 13
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 33
| 33
| 10
| 43
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 9
| 7
| 3
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 34
| 40
| 12
| 52
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 5
| 12
| 17
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 31
| 26
| 16
| 42
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 9
| 8
| 6
| 14
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 7
| 3
| 4
| 7
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 27
| 19
| 13
| 32
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 9
| 14
| 23
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 26
| 20
| 10
| 30
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 5
| 5
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 8
| 2
| 5
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 31
| 15
| 24
| 39
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 9
| 10
| 6
| 16
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 34
| 18
| 18
| 36
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 4
| 10
| 14
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 21
| 18
| 8
| 26
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 9
| 7
| 16
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 29
| 18
| 24
| 42
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 4
| 4
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 41
| 22
| 26
| 48
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 7
| 7
| 14
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 42
| 16
| 22
| 38
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 3
| 8
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 30
| 9
| 16
| 25
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 563
| bgcolor="#7FFF00" | 375
| bgcolor="#7FFF00" | 312
| bgcolor="#7FFF00" | 687
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 417
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Umrli v prometnih nesrečah
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Moskovski športniki
Ljudje, po katerih so poimenovali asteroid